Wied steht für:
 Wied (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wied, für Reisig in Süddeutschland
 Wiede, verdrehte Zweige und anderes Pflanzenfasermaterial zum Flechten von Bändern und Seilen
 Fürstentum Wied, historisches Gebiet im Bereich des Westerwaldes
 Wied (bei Hachenburg), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Wied (Fluss), rechter Zufluss des Rheins bei Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Wied, Ortsteil von Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz mit der Burg Altenwied
 Wied (Texas), Ort im Lavaca County, Texas
 Wied, Trockental auf Malta, siehe Wadi

Siehe auch:
 Wiet
 Weed